Křenek peut désigner :

Patronyme 
 Ernst Křenek (1900-1991), un compositeur autrichien puis américain

Toponyme 
 Křenek, une commune du district de Prague-Est, dans la région de Bohême-Centrale, en République tchèque.